Phillip Wilson (muzikant) (1941-1992), Amerikaans muzikant
 Phillip Wilson (roeier) (1996), Nieuw-Zeelands roeier